Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore – chiesa di Milano
 Monastero di San Giorgio Maggiore – monastero di Venezia